Siurana steht für:

 Siurana (Tarragona), Ort in der Gemeinde Cornudella de Montsant, Provinz Tarragona, Katalonien, Spanien
 Siurana (Girona), Gemeinde in der Provinz Girona, Katalonien, Spanien
 Riu de Siurana (spanisch: Río Ciurana), Nebenfluss des Ebro, Spanien
 Siurana (Olivenöl), geschützte Herkunftsbezeichnung eines Olivenöls